Ammi crinitum är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Ammi crinitum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slöjsiljor
crinitum